Officium defunctorum ist der Name 
 des Totenoffiziums
 seiner Vertonung durch Tomás Luis de Victoria